Niemcy:
 Steinborn – dzielnica Daun
 Steinborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Heinz Steinborn – niemiecki piłkarz
 Otton Steinborn – lekarz dermatolog